Tiéfindougou peut désigner :
 Tiéfindougou, la localité située dans le département de Loropéni au Burkina Faso
 Tiéfindougou, la localité située dans le département de Sidéradougou au Burkina Faso